Cónclave puede hacer referencia a:
 Cónclave, la reunión que celebra el Colegio Cardenalicio de la Iglesia católica para elegir a un nuevo obispo de Roma,
 ConClave o cónclave, convención anual estadounidense sobre cómics
 The Conclave, película de 2006
 Cónclave, novela de 2016